Het ATP-toernooi van Bologna 1985 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 10 tot en met 16 juni 1985. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Winnaar was deze eerste editie was de Fransman Thierry Tulasne.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna